Талль-Кайф (, ) — город на севере Ирака, расположенный на территории мухафазы Найнава. Административный центр одноимённого округа.

Географическое положение 
Город находится в северной части мухафазы, в северной части Месопотамской низменности, на высоте 301 метра над уровнем моря.
Талль-Кайф расположен на расстоянии приблизительно 8 километров к северу от Мосула, административного центра провинции и на расстоянии 360 километров к северо-северо-западу (NNW) от Багдада, столицы страны.

Население 
По данным последней официальной переписи 1965 года, население составляло 7 381 человек.
Динамика численности населения города по годам:

В национальном составе населения преобладают ассирийцы.

Известные уроженцы 
 Иосиф VI — патриарх Халдейской католической церкви в 1696-1713 годах
 Эммануэль III Делли — патриарх Халдейской католической церкви в 2003-2012 годах
 Тарик Азиз — иракский общественный, политический и государственный деятель

Примечания 

Города Ирака
Найнава (мухафаза)